Analekten („Aufgelesenes“, von griech. analegein = auflesen, sammeln) sind eine Sammlung von Zitaten bekannter Schriftsteller und Dichter bzw. von Passagen wissenschaftlicher Aufsätze.

Im 19. Jahrhundert diente Analekten auch als Rubriküberschrift, beispielsweise in der Zeitung für die elegante Welt. Als Buchtitel von entsprechenden Sammelwerken tritt der Begriff ebenfalls gelegentlich in Erscheinung (Analekten des Konfuzius; Spruchsammlung Analekten des Daikaku Zenji von Lanxi Daolong; Analekten für Erd- und Himmelskunde von Franz von Paula Gruithuisen).

Siehe auch 
 Miszelle
 Kollektanee
 Anthologie
 Florilegium

Einzelnachweise 

Literarischer Begriff